316-я стрелковая дивизия - воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне. Насчитывала три формирования. 
 316-я стрелковая Краснознамённая дивизия, «панфиловская», сформирована в 1941 году, преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию; 
 316-я стрелковая дивизия (2-го формирования), сформирована в 1942 году, разбита под Сталинградом; 
 316-я стрелковая Темрюкская дважды Краснознамённая дивизия, сформирована в 1943 года, действовала до конца войны.